Дельпорт () — французская фамилия.

Известные носители 
 Дельпорт, Шарль (1893—1950) — бельгийский фехтовальщик, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Дельпорт, Эжен Жозеф (1882—1955) — бельгийский астроном.
  (род. 1980) — французский футболист.

Другое 
 Дельпорт — крупный ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.